Platinum: A Life In Music — () — бокс-сет американского музыканта Элвиса Пресли, выпущенный ко дню двадцатой годовщины со дня смерти артиста. Издание состоит из четырёх компакт-дисков и содержит различные альтернативные треки и репетиционные записи. 77 из них ранее не издавались. Бокс-сет выпущен 15 июля 1997 года под лейблом «RCA Records».

О бокс-сете 
Platinum: A Life In Music оформлен рисунками и содержит цветной буклет с редкими фотографиями и примечаниями Коллина Эскотта.
2 августа 1997 года альбом занял #80 позицию в хит-параде музыкальных альбомов «Billboard 200».

Записи сделаны на студиях: «Sun Records», Мемфис, Теннесси; студии «RCA Records», Нашвилл, Теннесси; студии «RCA Records», Нью-Йорк; студия «20th Century Fox» и «Radio Recorders», Голливуд, Калифорния между 1953 и 1958. Все другие записи сделаны на студии «RCA Studio B» в Нашвилле, штат Теннесси и в «American Studios» в Мемфисе, Теннесси.

Бокс-сет содержит ранее неизвестные версии песен и непривычные аранжировки уже знакомых слушателю песен. CD 1 и 2 — в основном включают записи легендарных музыкальных сессий 50-х годов, сделанных на студии «Sun Records»; CD 3 и 4 — относятся к более поздним годам (60-е-начало 70-х годов). На дисках собраны как классические рок-н-ролльные композиции, так и записи кантри и госпел-альбомов, не явившихся студийными. Таким образом, содержание диска охватывает самые основные этапы творчества музыканта, начиная с ранних 50-х и заканчивая пиком творческой карьеры — 1970-е годы. Как утверждают создатели бокс-сета, даже самый рьяный поклонник Элвиса ещё не слышал того, что представлено на этом диске.

Список композиций

Диск 1

Диск 2

Диск 3

Диск 4

Участники записи 

 Элвис Пресли — вокал, гитара, фортепиано
 Скотти Мур — гитара
 Билл Блэк — гитара
 Доминик Фонтана — барабаны
 Чет Аткинс — гитара
 Флойд Крамер — фортепиано, орган
 Шорти Лонг — гитара
 Марвин Хьюджес — гитара
 Хилмер «Тини» Тимбрелл — гитара
 Дадли Брукс — гитара
 Боб Мур — гитара
 Ханк Гарланд — гитара
 Бадди Харман — гитара
 Бутс Рэндольф — гитара
 Рэй Сиджел — гитара
 Эл Кейси — гитара
 Хэл Блейн — гитара
 Джерри Рид — гитара
 Чарли Хадж — гитара
 Томми Тедеско — гитара
 Регги Янг — гитара
 Бобби Эммонс — орган
 Майк Лич — гитара
 Джеймс Бёртон — гитара
 Джон Уилкинсон — гитара

 Джерри Кэрриген — бэк-вокал
 Глен Сприн — бэк-вокал
 Эмори Горди — бэк-вокал
 Томми Хэнсли — бэк-вокал
 Джонни Кристофер — бэк-вокал
 Бобби Огджин — бэк-вокал
 Оркерт Бобби Морриса
 Оркерт Джо Гурцио
 Бен и Брок Спир
 The Jordanaires — бэк-вокал
 The Imperials Quartet — бэк-вокал
 Джун Пейдж — бэк-вокал
 Долорес Эджин — бэк-вокал
 The Blossoms — бэк-вокалы
 The Sweet Inspirations — бэк-вокал
 Джинджер Холлидей — бэк-вокал
 Темпл Райзер — бэк-вокал
 Кэти Вестморленд — бэк-вокал
 J.D. Summer и The Stamps — бэк-вокалы
 Мирна Смит — бэк-вокал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «RCA Records»
 Официальный сайт Элвиса Пресли
 Веб-сайт о музыке Элвиса Пресли

Альбомы 1997 года
Альбомы Элвиса Пресли
Альбомы RCA Records
Сборники на английском языке
Бокс-сеты Элвиса Пресли